Tigris, qui signifie « tigre » en grec et en latin, peut représenter :

 le nom du fleuve Tigre en grec
 le nom d'une série policière de roman de Marcel Allain
 le nom d'une unité policière suisse
 Tigris est un film italien de 1913 réalisé par Vincenzo Denizot
 Tigris (cheval), un étalon trotteur
 , un sous-marin de classe T de la Royal Navy.